Kraft est un mot d'origine germanique faisant référence à la force physique. On le retrouve notamment dans les noms suivants :
 Papier kraft
 Kraft General Foods, puis Kraft Foods, devenu Mondelez International en 2012, groupe multinational agroalimentaire ayant son siège aux États-Unis.
 Kraft Foods Group, entreprise agroalimentaire présent au Canada et États-Unis ayant fait société objet d'une scission de Kraft Foods.
 Kraftwerk, groupe de musique électronique allemand.
 Kraft durch Freude, mouvement d'éducation nazi.
 Championnat Kraft Nabisco, tournoi majeur de golf féminin sur le circuit LPGA.
 Kraft, une œuvre du compositeur finlandais Magnus Lindberg.

Patronyme 

 Adam Kraft (vers 1450-1509), sculpteur allemand.
 Antonín Kraft (1752-1820), compositeur tchèque.
 Christopher Kraft, (1924-2019), ingénieur américain de la NASA.
 Ernst Kraft (1924-2001), homme politique allemand.
 Ernst Kraft Wilhelm Nusselt (1882-1957), physicien allemand.
 Evelyne Kraft (1951-2009), actrice suisse.
 Gerald Thompson Kraft (1939–, abréviation en botanique: Kraft), phycologue.
 Hannelore Kraft (1961-), femme politique allemande.
 Jean-Paul Kraft (1942-), footballeur français.
 Karen Kraft (1969-), rameuse américaine.
 Michael Willi Kraft (1966-), footballeur allemand.
 Milan Kraft (1980-), joueur professionnel de hockey sur glace tchèque.
 Nikolaus Kraft (1778-1853), violoncelliste et compositeur autrichien.
 Nina Kraft (1968-2020), triathlète allemande professionnelle.
 Norbert Kraft (1950-), guitariste canadien.
 Ole Bjørn Kraft (1893-1980), homme politique danois.
 Randy Kraft (1945-), tueur en série américain.
 .
 Stefan Kraft (1993-), sauteur à ski autrichien.
 Thomas Kraft (1988-), footballeur allemand.
 Victor Kraft (1880-1975), philosophe autrichien.
 Waldemar Kraft (1898-1977), homme politique allemand.
 Walter Kraft (1905-1977), organiste et compositeur allemand.

Voir aussi